Бардыгин — фамилия. Известные носители:
 Бардыгин, Михаил Никифорович (1864—1933) — русский фабрикант, общественный деятель и меценат, один из учредителей Московского банка. Депутат III Государственной думы. 
 Бардыгин, Никифор Михайлович (1835—1901) — русский фабрикант, купец первой гильдии, общественный деятель и меценат, Егорьевский городской голова.